Нов път може да се отнася за:
 Нов път (квартал), квартал на Видин, България
 Нов път (списание), българско списание, издавано през 1923 – 1925 година
 Нов път (вестник), български вестник, издаван през 1959 – 1987 година